2 miejscowości w Czechach:
 Dolní Lhota – w powiecie Ostrawa-miasto w kraju morawsko-śląskim
 Dolní Lhota – w powiecie Zlin w kraju zlińskim